Rebillot ist der Familienname folgender Personen:

 Pat Rebillot (* 1935), US-amerikanischer Musiker und Arrangeur
 Paul Rebillot (1931–2010), US-amerikanischer Autor und Psychotherapeut